Peltostromellina är ett släkte av svampar. Peltostromellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltostromellina